Achse steht für:
 in der analytischen Geometrie die Koordinatenachse
 die allgemeine Mittenlinie einer Fläche oder Körpers in der Geometrie, siehe Längsachse
 Symmetrieachse in der Geometrie, siehe Achsensymmetrie
 speziell Raumachse oder Drehachse, siehe Rotationsachse
 eine spezielle Mittenlinie einer komplizierteren Kontur, die Mediale Achse

 ein Maschinenelement für drehbare Bauteile, wie z. B. Räder, siehe Achse (Maschinenelement)
 ein Maschinenelement für entlang einer Geraden verschiebbare Bauteile, siehe Linearachse
 die Symmetrieachse eines optischen Systems, siehe Optische Achse (Optik)
 Kristallachse, ein Klassifikationsprinzip bei Kristallen, siehe Kristallstruktur
 eine Bezugslinie in der Anatomie, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 Bau-, Gebäudeachse u. ä., die mittigen Konstruktionslinien eines Baukörpers oder -ensembles, siehe Achse (Architektur)
 die Leitlinie für den Verlauf der Verkehrsstrecke, siehe Achse (Verkehrsweg)

 das Deutsche Reich und seine Verbündeten während des Zweiten Weltkriegs, siehe Achsenmächte
 in XML eine Navigationsrichtung in Verbindung mit XPath, siehe XPath #Achsen

ACHSE steht als Abkürzung für:
 Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen

Siehe auch:
 Auf Achse
 Optische Achse
 Axe

Abkürzung